Малкін Борис Овсійович — білоруський радянський графік українського походження, живописець і театральний художник.
 Малкін Євген Володимирович — російський хокеїст.
 Малкін Геннадій Юхимович — радянський і російський сатирик.
 Жорж Малкін — французький художник і кіноактор.
 Манфред Малкін (1883—1966) — американський піаніст і музичний педагог.

 Малкіна Ганна Миколаївна (3 грудня 1978, Київ, УРСР) — український політолог, доктор політичних наук, професор.

Єврейські прізвища
Російські прізвища
Прізвища-матроніми